Себежское — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Себежском районе Псковской области России.

Административный центр — город Себеж (который в состав сельского поселения не входит).

География 
Территория сельского поселения граничит в центре с городским поселением Себеж (которое делит сельское поселение на две половины), на юго-западе — с городским поселением Сосновый Бор, на востоке — с городским поселением Идрица Себежского района Псковской области РФ, на западе северная половина сельского поселения граничит с Бригской волостью Лудзенского края Латвии, на юге южная половина сельского поселения граничит с Чапаевским сельсоветом Верхнедвинского района и Клястицким и Горбачевским сельсоветами Россонского района Белоруссии.

На территории муниципального образования расположены озёра: Себежское (15,8 км² (с островами 16,0 км²), глубиной до 18 м: погранично с городским поселением Себеж), Нечерица или Нечерецы (12,8 км², глубиной до 6 м), Осыно или Осинно (8,2 км², глубиной до 10 м), Ороно (5,8 км², глубиной до 20 м), Белое (4,7 км², глубиной до 27 м), Ница (2,45 км², глубиной до 3 м), Морское-Мотяжи у д. Морское (2,3 км², глубиной до 8 м), Бронье (2,0 км², глубиной до 4 м), Ормея или Армиё (2,0 км², глубиной до 2,4 м), Вятитерьво к юго-западу от Ороно (1,7 км², глубиной до 10 м),  Глембочино или Глубокое (1,5 км², глубиной до 12 м), Аннинское или Малое Олбито (1,3 км², глубиной до 7,6 м), Нитятцы (1,2 км², глубиной до 4,3 м), Прихабское у д. Вараксино (1,2 км², глубиной до 3,8 м),  Долосцы (1,1 км², глубиной до 7,4 м), Зуевское или Ольха (1,1 км², глубиной до 3,7 м), Островно или Островно I у д. Черново (1,1 км², глубиной до 4,4 м), Ярица у д. Ладеево (1,1 км², глубиной до 3,3 м), Мидино (1,0 км², глубиной до 4,5 м), Озерявки (1,0 км², глубиной до 6,5 м), Островенское или Островно II у д. Островно и д. Жарково (0,9 км², глубиной до 14,6 м), Алатовичи (0,8 км², глубиной до 6 м), Альбецкое или Олбитце (0,7 км², глубиной до 6 м), Томсино или Томсинское (0,5 км², глубиной до 6 м), Анисимово (0,5 км², глубиной до 5,4 м), Девицы (0,3 км², глубиной до 6 м) и др.

Население

Населённые пункты 
В составе муниципального образования «Себежское» входят 157 деревень:

Упразднённые населённые пункты 
Шахмановка — упразднённая деревня.

История 
На референдуме 11 октября 2009 года было поддержано объединение Долосчанской, Глембочинской, Дубровской, Лавровской и Томсинской волостей Себежского района. Законом Псковской области от 3 июня 2010 года путём объединения пяти волостей (Долосчанской, Глембочинской, Дубровской, Лавровской и Томсинской) к 1 июля 2010 года было образовано новое муниципальное образование «Себежское» со статусом сельского поселения и с административным центром в городе Себеж.

Примечания 

Муниципальные образования Себежского района
Сельские поселения Псковской области